Jozef Kovalík era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Carlos Taberner.

In finale Pedro Sousa ha sconfitto Carlos Taberner con il punteggio di 6–0, 5–7, 6–2.

Teste di serie 

  Pedro Martínez (primo turno)
  Pedro Sousa (campione)'  Jozef Kovalík (quarti di finale)  Henri Laaksonen (quarti di finale)  Nikola Milojević (primo turno) 
  Paolo Lorenzi (secondo turno) 
  Lorenzo Giustino (primo turno) 
  Carlos Taberner (finale) 

 Qualificati 

  Duje Ajduković (semifinali)  Altuğ Çelikbilek (secondo turno)  Michael Vrbenský (primo turno) 
  Maxime Hamou (primo turno) 

 Wildcard 

  Gonçalo Oliveira (primo turno)  Nuno Borges (primo turno)''

  Gastão Elias (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Maia Challenger 2020